Дикунов — фамилия. Известные носители:

 Дикунов, Иван Павлович (1941—2022) — советский и российский скульптор, народный художник России (2007).
 Дикунов, Максим Иванович (род. 1973) — российский скульптор.